Ansah ist der Familienname folgender Personen:

 David Owusu-Ansah (* 1952), ghanaischer Autor und Hochschullehrer
 Emmanuel Asamoah Owusu-Ansah (1950–2012), ghanaischer Sportfunktionär und Regionalminister der Ashanti-Region
 Joe Baidoo-Ansah, ghanaischer Politiker, Minister für Handel, Industrie, Entwicklung des Öffentlichen Sektors und PSI in Ghana
 Joey Ansah (* 1982), britischer Schauspieler und Stuntman
 Lucas Ansah-Peprah (* 2000), deutscher Leichtathlet
 Owen Ansah (* 2000), deutscher Leichtathlet
 Regina Ansah (* 1974), ghanaische Fußballspielerin

Siehe auch:
 ANSA